Мантурова — фамилия; является женской формой фамилии .
 Мантурова, Елена Васильевна (более известна как Елена Дивеевская; 1805—1832) — преподобная Русской православной церкви.
 Мантурова, Татьяна Борисовна (1921—1999) — советский и российский искусствовед.